Linkowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Michailowna Linkowa (* 1977), russische Tennisspielerin 
 Walentina Leonidowna Linkowa (* 1970), russische Bogenbiathletin und Bogenläuferin